KinKi Kids (Кінкі Кідз) — японський дует, створений агентством з пошуку талантів «Johnny & Associates». Всі синґли гурту, починаючи з самого першого, потрапляють на перше місце чарту «Oricon». Тому гурт внесена у Книгу рекорду Гіннесса як виконавець з найбільшою кількістю синґлів номер 1 поспіль з моменту дебюту.

Коіті Домото та Цуйосі Домото є однофамільцями та походять обоє з Регіону Кінкі, що відображено у назві гурту.

Дискографія 

 A Album (1997)
 B Album (1998)
 C Album (1999)
 D Album (2000)
 E Album (2001)
 F Album (2002)
 G Album: 24/7 (2003)
 H Album: Hand (2005)
 I Album: ID (2006)
 Phi (2007)
 J Album (2009)
 K Album (2011)
 L Album (2013)
 M Album (2014)
 N Album (2016)

Синґли 
 Glass no Shōnen (硝子の少年) (1997)
 Aisareru Yori Aishitai (愛されるより愛したい) (1997)
 Jetcoaster Romance (ジェットコースター・ロマンス) (1998)
 Zenbu Dakishimete / Ao no Jidai (全部だきしめて／青の時代) (1998)
 Happy Happy Greeting / Cinderella Christmas (Happy Happy Greeting／シンデレラ・クリスマス) (1998)
 Yamenai de, PURE (やめないで、PURE) (1999)
 Flower (フラワー) (1999)
 Ame no Melody / to Heart (雨のMelody／to Heart) (1999)
 Suki ni Natteku Aishiteku / KinKi no Yaru Ki Manman Song (好きになってく 愛してく／KinKiのやる気まんまんソング) (2000)
 Natsu no Ōsama / Mou Kimi Igai Aisenai (夏の王様／もう君以外愛せない) (2000)
 Boku no Senaka ni wa Hane ga Aru (ボクの背中には羽根がある) (2001)
 Jōnetsu (情熱) (2001)
 Hey! Minna Genki Kai? (Hey! みんな元気かい?) (2001)
 Kanashimi Blue (カナシミ ブルー) (2002)
 solitude ~Hontō no Sayōnara~ (solitude～真実のサヨナラ～) (2002)
 Eien no BLOODS (永遠のBLOODS) (2003)
 Kokoro ni Yume wo Kimi ni wa Ai o / Gira☆Gira (心に夢を君には愛を／ギラ☆ギラ) (2003)
 Hakka Candy (薄荷キャンディー) (2003)
 Ne, Ganbaru yo. (ね、がんばるよ。) (2004) (Penned by Yoshida Miwa of DREAMS COME TRUE)
 Anniversary (2004)
 Velvet no Yami (ビロードの闇) (2005)
 SNOW! SNOW! SNOW! (2005)
 Natsu Moyou (夏模様) (2006)
 Harmony of December (2006)
 BRAND NEW SONG (2007)
 Eien ni(永遠に) (2007)
 Secret code (2008)
 Yakusoku (約束) (2009)
 Swan song (2009)
 Family ~Hitotsu ni naru koto (Family ~ひとつになること) (2010)
 Time (2011)

Примітки

Посилання 
 
 

Музичні колективи, що з'явились 1993
Музичні колективи Японії
Попгурти Японії